The Long Way – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Brabin
Der weite Weg (o The Long Way) – film del 1946 diretto da Eduard Hoesch
The Long Way – film del 2015 diretto da Trudy Sargent